Мария Иванова Пепелюгова, по баща Христова Милчинова, е българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Мария Пепелюгова е родена в 1883 година в град Прилеп, тогава в Османската империя, в семейството на Христо Милчинов от рода Милчинови. Посветена е във ВМОРО през 1901 година от брат си Боян Милчинов като първоначално плете дрехи за нелегалните четници. После се занимава с гледане на болни и ранени четници, включително на войводата Христо Оклев. Жени се за дееца на ВМОРО от Прилеп Иван Пепелюгов. След атентата срещу Жика Лазич от 1928 година, чийто организатор е брат ѝ Григор Милчинов, е арестувана от сръбските власти. Бита е и изтезавана, след което е затворена в Главняча, Белград, заедно с дъщеря си Добринка, която е само на 11 години. Вследствие на изтезанията, остава инвалид.

На 24 февруари 1943 година, като жител на Прилеп, подава молба за народна пенсия, която е одобрена и отпусната от Министерски съвет.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Родени в Прилеп
Български революционери от Македония
Мария
Деятелки на ВМОРО